Samuelsson är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Samuelsson 14 076
 Samuelson 252
Tillsammans med 6 personer som stavar namnet på annat sätt, blir detta 14 334 personer, vilket ger namnet plats nummer 47 på listan över Sveriges vanligaste efternamn. Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Samuels son.

Personer med efternamnet Samuelsson eller varianter av detta namn

A
 Adam Samuelsson (född 1993), handbollsspelare
 Alexander Samuelson (1862–1934), svensk-amerikansk glasingenjör
 Alf Samuelsson (1929–2005), professor i mekanik
 Alf T. Samuelsson (1949–2007), politiker, borgarråd
 Annika Samuelsson (född 1958), illustratör och textilare
 Augusta Samuelsson (1867–1946), målare och tecknare

B
 Bengt Samuelsson (olika betydelser):
 Bengt Samuelsson (född 1934), medicinsk kemist, professor
 Bengt Samuelsson (präst) (1937–2005), präst och författare
 Bengt Samuelson (född 1945), översättare
 Björn Samuelsson, flera personer
 Björn Samuelsson (jazzmusiker) (född 1976)
 Björn Samuelson (moderat) (född 1951), arbetsmiljöexpert och politiker
 Björn Samuelson (vänsterpartist) (född 1951), lärare och politiker
 Bo Samuelson (1931–2009), skådespelare
 Bo Samuelsson (född 1942), medicinprofessor, universitetsrektor
 Bror Samuelson (1919–2008), organist, kördirigent och tonsättare

C
 Carina Samuelson (född 1966), kristen sångare
 Carl Samuelsson (1876–1947), läkare
 Carl-Arne Samuelson (1927–2018), företagsledare
 Christian Samuelsson, fotbollstränare
 Conny Samuelsson (född 1947), speedwayförare
 Cornelia Jakobsdotter Samuelsson (född 1992), sångerska
 Curth Samuelson (född 1927), konstnär

D
 David Samuelsson (född 1965), politiker
 Don Samuelson (1913–2000), amerikansk politiker

E
 Emma Samuelsson, flera personer
 Emma Samuelsson (fäktare) (född 1988)
 Emma Samuelsson (skådespelare) (född 1985)
 Erik Samuelson, flera personer
 Erik Samuelson (amiral) (1893–1964), sjöofficer, amiral
 Erik Samuelson (politiker) (1904–?), varvsarbetare och politiker
 Erik Samuelsson (1911–1979), pastor, missionär, sångare och musiker
 Ernst-Gunnar Samuelsson (1923–1998), svensk kemist verksam i Danmark
 Evelina Samuelsson (född 1984), ishockeyspelare
 Ewa Samuelsson (född 1949), politiker

F
 Folke Samuelsson (1916–1987), tecknare och kartritare
 Frans Samuelson (1874–1947), företagsledare
 Fredrik Samuelsson (född 1995), friidrottare, mångkampare
 Fredrik Samuelsson (fotbollsspelare) (född 1980)

G
 Gabriella Samuelsson (född 1987), friidrottare
 Gar Samuelson (1958–1999), amerikansk musiker
 Georg Samuelson (1867–1947), ämbetsman
 George Samuelson, musikproducent och låtskrivare
 Gillis Samuelsson (född 1940), läkare och skulptör
 Gunnar Samuelsson, flera personer
 Gunnar Samuelsson (botaniker) (1885–1944), professor vid Naturhistoriska riksmuseet
 Gunnar Samuelsson (präst) (1896–1979), kontraktsprost
 Gunnar Samuelsson (militär) (1904–1973), överste
 Gunnar Samuelsson (farmaceut) (född 1925), professor vid Uppsala universitet
 Gunnar Samuelsson (skidåkare) (1927–2007), skidåkare
 Gunnar Samuelsson (fotbollsspelare) (född 1958), fotbollsspelare
 Gunnel Samuelsson (född 1947), skådespelare
 Gustaf Samuelson (1927–2018), militär
 Gustaf Samuelsson (1911–1991), arkitekt
 Gustav Samuelsson (1919–2015), marinmålare
 Göran  Samuelsson (född 1961), sångare, trubadur och låtskrivare

H
 Hasse Samuelsson (1938–2013), musiker
 Hasse Samuelsson (fotbollsspelare) (född 1941), fotbollsspelare
 Henrik Samuelsson (född 1994), svenskamerikansk ishockeyspelare
 Håkan Samuelsson (född 1951), företagsledare

I
 Ingrid Samuelsson  (1909–1988), radio- och TV-producent

J
 Jakob Samuelsson (född 1969), rocksångare
 Jard Samuelson (född 1952), kristen sångare oc låtskrivare
 Jean Samuelson (aktiv på 1700-talets mitt), bildhuggare
 Jesper Samuelsson (född 1988), ishockeyspelare
 Jessica Samuelsson (född 1985), friidrottare
 Jessica Samuelsson (fotbollsspelare) (född 1992)
 Jimmy Samuelsson (född 1976), brottare
 Johan Samuelsson, flera personer
 Johan Samuelsson (sångare)  (född 1971), musikal- och showartist
 Johan Samuelsson (filolog) (1869–1936), klassisk filolog
 Johan Gustaf Samuelson (1850–1913), godsägare och politiker
 John Samuelson (1881–1963), jurist
 John Artur Samuelson (1881–1963), jurist
 Jonas Samuelsson (1816–1897), hemmansägare och politiker
 Jonas Samuelsson (handbollsspelare) (född 1991)
 Josef Samuelsson (född 1990), innebandyspelare
 Julia Samuelsson-Samenius (1892–1968), målare

K
 Karl Samuelson (1881–1944), arkitekt
 Karl Georg Samuelson (1911–1993), jurist, ämbetsman, landshövding
 Karl-Rune Samuelson (1927–2022), civiljägmästäre
 Kerstin Behrendtz Samuelsson (1950–2020), musikredaktör och radioproducent
 Kjell Samuelsson, flera personer
 Kjell Samuelson (sångare) (född 1942), kristen sångare och låtskrivare
 Kjell Samuelsson (ishockeyspelare) (född 1958)
 Kristin Samuelsson (född 1972), strong woman
 Kurt Samuelsson (1921–2005), samhällsvetare, tidningsman och författare

L
 Lars Samuelson (född 1935), musiker
 Lars Samuelson (fysiker) (född 1948), fysiker, professor
 Lars-Eric Samuelsson (1921–2010), trädgårdskonsulent
 Lena K. Samuelsson (född 1964), journalist, chefredaktör
 Lennart Samuelsson (1924–2012), fotbollsspelare
 Lisah Samuelsson (född 1980), innebandyspelare
 Lovisa Samuelsson (född 1985), sångare, låtskrivare

M
 Magnus Samuelsson (född 1969), strongman och lantbrukare
 Magnus Samuelsson (fotbollsspelare född 1971)
 Magnus Samuelsson (fotbollsspelare) (född 1972)
 Marcus Samuelsson (född 1971), krögare
 Marianne Samuelsson (född 1945), politiker och ämbetsman
 Marie Samuelsson (född 1956), tonsättare
 Martin Samuelsson (född 1982), ishockeyspelare
 Mattias Samuelsson (född 1983), innebandyspelare
 Mauritz Samuelson (1806–1872), grafiker och autografförfalskare
 Mikael Samuelsson (född 1976), ishockeyspelare
 Mikael Samuelson (född 1951), opera- och vissångare
 Morgan Samuelsson (född 1968), ishockeyspelare och tränare

N
 Nils Samuelson  (1850–1927), läkare

O
 Olof Samuelson (1914–2000), kemiingenjör, professor
 Oskar Samuelsson (död 1946), politiker

P
 Paul Samuelson (1915–2009), amerikansk ekonom
 Per Samuelsson  (född 1955), jurist, professor
 Per E. Samuelson (född 1955), brottmålsadvokat
 Peter Samuelsson, flera personer
 Peter Samuelsson (fotbollsspelare) (född 1981)
 Peter Samuelsson (musiker) (född 1974), basist
 Peter Samuelsson (översättare) (född 1964)
 Philip Samuelsson (född 1991), svensk-amerikansk ishockeyspelare

R
 Robert Samuelsson (1886–1953), lokförare och politiker
 Roger Samuelsson (född 1963), svensk entreprenör och företagsledare i Taiwan
 Rune B. Samuelsson (född 1930), författare och skogsvårdskonsulent

S
 Samuel Samuelsson (1770–1841), grosshandlare och gravör
 Sebastian Samuelsson (född 1997), skidskytt
 Sigurd Samuelson (1930–1954), poet, målare och tecknare
 Sixten Samuelsson (1875–1956), rektor och författare
 Stefan Samuelsson (född 1960), bandyspelare
 Sten Samuelson (1926–2002), arkitekt
 Svante Samuelsson (född 1972), fotbollsspelare

T
 Tage Samuelson (1924–2006), målare
 Thomas Samuelsson (regissör) (född 1946), regissör, manusförfattare, ljudtekniker
 Thomas Samuelsson, fiktiv person
 Tommy Samuelsson (född 1960), ishockeyspelare
 Tony Samuelsson (född 1961), författare
 Torbjörn Samuelsson (född 1973), strongmanutövare
 Torrångs Olof Samuelsson (1794–1864), dalmålare

U
 Ulf Samuelsson (född 1964), ishockeyspelare
 Ulrik Samuelson (född 1935), konstnär

Y
 Yngve Samuelsson (1908–1977), ämbetsman
 Yngve Samuelsson (fotbollsspelare) (född 1941), fotbollsspelare

Å
 Åke Samuelsson (född 1953), pastor och författare

Källor 

Sonnamn
Svenska efternamn